Световен шампион при конструкторите във Формула 1 се присъжда от ФИА на най-успешния конструктор в рамките на една състезателна година. Шампион става отборът, чиито болиди в края на сезона имат най-много събрани точки от кръговете.

Титлата се присъжда за първи път през 1958 г., тогава шампион става Вануол. През 53-те сезона, в които титлата се присъжда, тя е печелена само от 14 различни конструктори. Скудерия Ферари е най-успешният тим с 16 титли.

Шампиони 

2017 Мерцедес - Люис Хамилтън /Валтери Ботас

2018 Мерцедес - Люис Хамилтън/ Валтери Ботас

2019 Мерцедес - Люис Хамилтън / Валтери Ботас

2020 Мерцедес - Люис Хамилтън / Валтери Ботас

2021 Мерцедес - Люис Хамилтън / Валтери Ботас

Бележки 
* – Показва пилотът, който е световен шампион за същата година.
  Макларън има 203 точки, но са дисквалифирани от шампионата.
  Точковата система е променена от сезон 2010, което обяснява голямата разлика в точките от предходните години.

Класиране по брой световни титли

Класиране по националност

Класиране по двигател 

Формула 1